Székesfehérvár (Białogród Królewski) – miasto na Węgrzech
 Białogród nad Dniestrem, hist. Akerman, Cetatea Albă – miasto na Ukrainie
 Belgrad – stolica Serbii
 Biełgorod – miasto w Rosji
 Białogród-Kolonia – kolonia w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Kleczew
 Białogród-Folwark – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Kleczew